Vojvode, VoiVode of Vojevoda, een Slavische adellijke rang. 
 Vojevoda (opera), een opera van Pjotr Tsjaikovski. 
 Voivod (band), een progressieve/thrashmetalband. 
 Voivod (album), een album van bovengenoemde band.